wob – codice ISO 639-3 della lingua wè settentrionale
 WOB – targa automobilistica di Wolfsburg